6. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 6. Arrondissement (Lyon)
 6. Arrondissement (Marseille)
 6. Arrondissement (Paris)